Río Huari ist der Name folgender Fließgewässer in Peru:
 Río Huari (Río Mantaro), rechter Nebenfluss des Río Mantaro in der Region Junin
 Río Huari (Río Puchca), linker Quellfluss des Río Puchca in der Region Ancash
 Oberlauf des Río Matibamba im Distrikt San Marcos de Rocchac, Provinz Tayacaja, Region Huancavelica